Bwokwankowak kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bogengoa, ö, Erikub, 
 Bogenagak, ö, Maloelap, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar